Артаксеркс може да се отнася за три персийски шаха и двама владетели от династията Ахемениди:

 Артаксеркс I, управлявал 465—424 г. пр.н.е.;
 Артаксеркс II, управлявал 404—358 г. пр.н.е.;
 Артаксеркс III, управлявал 358—338 г. пр.н.е.;
 Артаксеркс IV, управлявал 338—336 г. пр.н.е.;
 Артаксеркс V, управлявал 330—329 г. пр.н.е.;